Sousa Júnior é um nome próprio que pode designar 
António Joaquim de Sousa Júnior - médico e político republicano de origem açoriana, ministro da Instrução Pública de governos da Primeira República Portuguesa.
Augusto Gonçalves de Sousa Júnior - escritor e político brasileiro, diretor da Biblioteca Pública , em Porto Alegre de 1928 a 1930

Desambiguação